Егидес, Аркадий Петрович (1940—2012) — специалист по психологии личности и психологии познавательных процессов.
 Абовин-Егидес, Пётр Маркович (1917—1997) — общественный деятель, учёный-философ.